Zheng He - um explorador chinês do século XV.
Zheng Saisai - uma tenista profissional chinesa.
Zheng Long - um futebolista Chinês.
Zheng Dongmei - uma ex-basquetebolista chinesa.
Zheng Lihui - um ex-ginasta chinês. 
Zheng Haixia - uma ex-basquetebolista chinesa que integrou a Seleção Chinesa Feminina.
A Fei Zheng Chuan um filme.

Desambiguação